Neunkirchen  může znamenat:

Územní celky 
 Zemský okres Neunkirchen – zemský okres v Sársku v Německu
 Okres Neunkirchen – okres v Dolních Rakousech v Rakousku

Města a obce

Německo 
 Neunkirchen (Bádensko) – obec v zemském okrese Neckar-Odenwald v Bádensku-Württembersku
 Neunkirchen am Brand – městys v zemském okrese Forchheim v Bavorsku
 Neunkirchen am Sand – obec v zemském okrese Norimbersko v Bavorsku
 Neunkirchen (Unterfranken) – obec v zemském okrese Miltenberg v Bavorsku
 Neunkirchen (Siegerland) – obec v zemském okrese Siegen-Wittgenstein v Severním Porýní-Vestfálsku
 Neunkirchen (Hunsrück) – obec v zemském okrese Bernkastel-Wittlich v Porýní-Falci
 Neunkirchen am Potzberg – obec v zemském okrese Kusel v Porýní-Falci
 Neunkirchen (Westerwald) – obec v zemském okrese Westerwald v Porýní-Falci
 Neunkirchen (Sársko) – město v Sársku
Neukirchen (Sasko) - obec v zemském okrese Krušné hory v Sasku

Rakousko 
 Neunkirchen (Rakousko) – město v Dolních Rakousech

Francie 
 Neunkirchen-lès-Bouzonville – obec v départementu Moselle

Související články 
 Neuenkirchen, Neuenkirch, Neunkirch
 Neukirchen